Il singolare del torneo di tennis Challenger Britania Zavaleta 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Bogomolov, Jr. che ha battuto in finale Rik De Voest 7-62, 6-3.

Teste di serie 

 Mariano Puerta (secondo turno)
 Ricardo Mello (quarti di finale)
 Robert Kendrick (semifinali)
 Lu Yen-Hsun (quarti di finale)

 Miguel Gallardo-Valles (primo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (Campione)
 Janko Tipsarević (semifinali)
 Rik De Voest (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Britania Zavaleta 2002